Чистосердечное признание:

 Чистосердечное признание (чистосердечное раскаяние) — разговорное выражение, означающее добровольный рассказ виновного при производстве дознания, предварительного или судебного следствия обо всех обстоятельствах совершённого преступления, содержащий отрицательную оценку действий самого виновного и действий его соучастников. В юридических документах не употребляется, используются схожие (но не идентичные) по смыслу термины «явка с повинной», «признание своей вины», «деятельное раскаяние».
 Чистосердечное признание — телепрограмма НТВ в жанре документального детектива, выходившая в 1996—2013 годах.
 Чистосердечное признание — американский кинофильм 1937 года режиссёра Уэсли Рагглза.